Арпад (; бл. 845 — бл. 907) — вождь (надьфейеделем) угорців (оногурів), засновник династії Арпадів.
 Деґен Арпад Арпад фон Деген (угор. Árpád von Degen), 31 березня 1866 — 30 березня 1934) — угорський ботанік, лікар, педагог.
 Березовський Кость-Арпад Амвросійович (псевдо: «Арпад», «Карий», «Карпо», «Кречет») (* 14 лютого 1914(19140214), м. Львів — † червень 1941). Член 51-го пластового куреня імені Святослава Завойовника (Львів). Член ОУН, референт пропаганди Крайової Екзекутиви ОУН (04.1940 — 07.1940). Учасник Процесу 59-ти (15-18.01.1941).
 Стефан V Арпад (, , , , 1239 — 6 серпня 1272) — король Угорщини з династії Арпадів, правління якого розпочалося 1270 року.
 Арпад Ело (англ. Arpad Elo, угор. Élő Árpád Imre; *25 серпня 1903, Угорщина — 5 листопада, 1992, Бруксфілд, Вісконсин, США) — американський професор.
 Гьонц Арпад (угор. Göncz Árpád; нар. 10 лютого 1922(19220210), Будапешт) — угорський державний і політичний діяч, літератор.
 Вайда Арпад (угор. Árpád Vajda; * 2 травня 1896, Рима-сомбат (теперішня Римавська Собота, Словаччина) — † 25 жовтня 1967, Будапешт) — угорський шахіст.
 Арпади (Арпадовичі) — династія угорських князів (889–1001), потім королів (1001–1301).

Псевдо 
 «Арпад» — одне з псевдо члена ОУН, референта пропаганди Крайової Екзекутиви ОУН Костя Березовського.
 «Арпад» — одне з псевдо провідника ОУН Чортківської округи, керівника організаційної референтури Крайового Проводу ОУН Західних Українських Земель Юліана Гуляка.